Dīzeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Dezej, ort, Kurdistan, 
 Dīzeh (vattendrag i Iran), Ardabil, 

Robotskapade Iranförgreningar